Aujoulat est un nom de famille français notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Louis-Paul Aujoulat (1910–1973), homme politique français ;
 Norbert Aujoulat (1946–2011), préhistorien français.

Notes et références